Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitori Richard Krajicek e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Francisco Clavet e Magnus Gustafsson 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (semifinal)

 Vojtěch Flégl /  Goran Prpić (quarti di finale)
 Hendrik Jan Davids /  Per Henricsson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1991
ATP Tour 1991